La déclaration constitutionnelle égyptienne peut désigner :
 la déclaration constitutionnelle égyptienne de 1953, appliquée de 1953 à 1956 ;
 la déclaration constitutionnelle de la République arabe unie ou déclaration constitutionnelle égyptienne de 1962, appliquée de 1964 à 1971 ;
 la déclaration constitutionnelle égyptienne de 2011, appliquée de 2011 à 2012 ;
 la déclaration constitutionnelle égyptienne de 2013, appliquée de 2013 à 2014.